Ђуринац може бити:
Ђуринац (Свилајнац), насељено место у општини Свилајнац, Република Србија
Ђуринац (Сврљиг), насељено место у општини Сврљиг, Република Србија